Русский Мелекесс — село в Мелекесском районе Ульяновской области России. Входит в состав Тиинского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на левом берегу реки Мелекесс, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от города Димитровграда, административного центра района. Абсолютная высота — 111 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
Село возникло в конце XVII века. 

В начале XVIII века была построена деревянная Покровская церковь и село стали называть по церкви.

В 1780 году село Покровское Мелекес тож, при речке Мелекесе, ясашных крестьян, крещёных чуваш, из Казанского уезда вошло в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества.

В 1792 году, на средства прихожан, была построена новая однопрестольная деревянная Покровская церковь.

На 1859 год, село Русский Мелекес, удельных крестьян, при реке Мелекес, во 2-м стане Ставропольского уезда.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 71 % из 926 чел.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Населённые пункты Мелекесского района